Луи́с Аугу́сто Гарси́я Баррага́н (; ) — колумбийский футболист и футбольный тренер. Несколько лет назад был акционером клуба, занимал административную должность в колумбийском профессиональном футболе.

Биография 
Как футболист большую часть карьеры он провёл в «Санта-Фе», где стал чемпионом Колумбии в 1971 году (догнав «Атлетико Насьональ» в последнем туре), играл за сборную Колумбии в 1971 году на Олимпийском квалификационном турнире.

Он играл в «Санта-Фе» до 1973 года, будучи любимцем болельщиков. В 1974 году он перешёл в «Мильонариос». В 1975 году он закончил свою карьеру в «Депортес Толима».

Его дебют в качестве тренера состоялся с молодёжной командой «Мильонариос», с которой он выиграл молодёжный чемпионат 1980 года, с клубом он оставался до 1983 года. Гарсия получал образование тренера в Южной Америке и Европе, был помощником Хуана Мартина Мухики.

В 1985 году он возглавил «Депортес Киндио» до конца 1986 года. В 1987 году он стал тренером уже основной команды «Мильонариоса». С ней он дважды выигрывал чемпионат: в 1987 и 1988 годах.

В 1993 году он занял второе место в чемпионате Колумбии с «Индепендьенте Медельин». После ухода Диего Эдисона Уманьи в июне 1996 года в связи с поражением в финале Кубка Либертадорес в матче против «Ривер Плейт» Гарсия стал тренером «Америка Кали», это был блестящий период во всех отношениях, результат того сезона до сих пор не был статистически превзойдён любой другой колумбийской командой: он провёл с командой 76 игр, из которых выиграл 41, 20 сыграл вничью и проиграл 15. Команда набрала 148 очков, забила 113 голов и пропустила 69. Он также оформил серию из 14 побед подряд. Это сделало «Америка Кали» второй лучшей командой в мире после «Ювентуса» с 1996 по 1997 год, в соответствии с данными Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS. После чемпионата, который длился полтора года, «Америка Кали» победил «Атлетико Букараманга» в финале и выиграл титул. В 1999 году с «Мильнариосом» была крупнейшая беспроигрышная серия в истории колумбийского футбола, 29 матчей. В 2001 году он выиграл Кубок Мерконорте, а в 2003 году стал чемпионом Колумбии с «Депортес Толима».

В середине 2009 года по инициативе акционеров «Мильонариоса» Гарсия был назначен техническим директором клуба, который переживал период кризиса, он занимал эту должность до 25 марта 2010 года.

В настоящее время ожидается судебный процесс, так как в попытке восстановить экономику «Мильонариоса» имели место финансовые махинации, такая ситуация вызвала протест болельщиков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Луиса Аугусто Гарсии 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Мильонариос»
Тренеры сборной Колумбии по футболу
Тренеры ФК «Индепендьенте» Медельин
Тренеры ФК «Депортиво Саприсса»
Тренеры ФК «Америка» Кали
Тренеры ФК «Спортинг Кристал»